Clouds (anglicky „oblaka“) může být název pro:

v hudbě
 Clouds (hudební skupina, Austrálie)
 Clouds (hudební skupina, Skotsko)

 Clouds (album, Joni Mitchell) – album kanadské písničkářky Joni Mitchell
 Clouds (album, Lee Ranaldo) – album amerického kytaristy a zpěváka Lee Ranalda
 Clouds (album, Tiamat) – album švédské kapely Tiamat
 Clouds (EP) – EP prog rockové kapely Nosound